Miejscowości w Polsce:
 Nowostawy Dolne
 Nowostawy Górne